Осип Ильич Константинов (1813—1856) — русский писатель. 

Учился в Первом кадетском корпусе, служил в артиллерии, затем при главнокомандующем Кавказским краем. При организации газеты «Кавказ» Константинов стал её первым редактором — с 1846 по 1849 годы. В 1854—1855 гг. находился при князе М. Д. Горчакове и написал историю Севастопольской обороны, из которой был напечатан только отрывок: «Штурм Малахова Кургана 27-го и 28-го августа 1855 г.».

Кроме того, он составил: «Дорожник по пути следования Е. И. В. Государя Наследника по Закавказскому краю в 1850 г.» (Тифлис, 1850) и «Путеводитель по Черноморию, Кавказскому и Закавказскому краю» («Кавказский календарь», 1851). В рукописи осталась обширная «История русского владычества на Кавказе».

Умер в 1856 году в чине статского советника.

Примечания

Литература 
 
 

Писатели Российской империи
Писатели России XIX века
Русские писатели XIX века
Выпускники Первого кадетского корпуса
Статские советники